Buteo bannermani est une espèce d'oiseaux de la famille des Accipitridae, parfois considérée comme une sous-espèce de la Buse variable (B. buteo).

Répartition 
Cette espèce vit au Cap-Vert.

Annexes

Références taxinomiques 
 
 
 
 

Accipitridae